Die Canada Open 2019 im Badminton fanden vom 2. bis zum 7. Juli 2019 im Markin-MacPhail Centre in Calgary statt.

Herreneinzel

Setzliste
 Lee Dong-keun (2. Runde)
 Sai Praneeth Bhamidipati (zurückgezogen)
 H. S. Prannoy (2. Runde)
 Wang Tzu-wei (Halbfinale)
 Rajiv Ouseph (Viertelfinale)
 Kashyap Parupalli (Finale)
 Kazumasa Sakai (2. Runde)
 Misha Zilberman (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste
 Michelle Li (Viertelfinale)
 Saena Kawakami (2. Runde)
 Kim Ga-eun (1. Runde)
 Zhang Yiman (2. Runde)
 An Se-young (Champion)
 Kim Hyo-min (Halbfinale)
 Beatriz Corrales (zurückgezogen)
 Porntip Buranaprasertsuk (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste
 Liao Min-chun / Su Ching-heng (2. Runde)
 Lee Yang / Wang Chi-lin (Viertelfinale)
 Lu Ching-yao /  Yang Po-han (Halbfinale)
 Arif Abdul Latif / Nur Mohd Azriyn Ayub (2. Runde)
 Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol (Viertelfinale)
 Jason Ho-Shue / Nyl Yakura (1. Runde)
 Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong (2. Runde)
 Mathias Boe / Mads Conrad-Petersen (Champions)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste

 Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Viertelfinale)
 Émilie Lefel / Anne Tran (1. Runde)
 Rachel Honderich / Kristen Tsai (Viertelfinale)
 Delphine Delrue / Léa Palermo (Viertelfinale)
 Baek Ha-na / Jung Kyung-eun (Halbfinale)
 Chang Ye-na / Kim Hye-rin (Finale)
 Setyana Mapasa / Gronya Somerville (Champions)
 Hsu Ya-ching / Hu Ling-fang (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste
 Ben Lane / Jessica Pugh (Viertelfinale)
 Thom Gicquel / Delphine Delrue (Halbfinale)
 Joshua Hurlburt-Yu / Josephine Wu (Viertelfinale)
 Wang Chi-lin / Cheng Chi-ya (2. Runde)
 Mathias Christiansen / Alexandra Bøje (Viertelfinale)
 Ronan Labar / Anne Tran (1. Runde)
 Lu Ching-yao / Lee Chia-hsin (Viertelfinale)
 Kim Won-ho / Baek Ha-na (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks
 Turnierseite
 Offizielle Webseite

2019
Badminton 2019
Badmintonwettbewerb in Calgary